Osoby o tym nazwisku:
 Albert Niemann – niemiecki śpiewak operowy, ojciec Alberta
 Albert Niemann – niemiecki chemik, który jako pierwszy wyizolował kokainę
 Albert Niemann – niemiecki lekarz pediatra, opisał opisał chorobę Niemanna-Picka
 Hans Niemann – amerykański szachista
 Johann Niemann – oficer SS
 Walter Niemann – niemiecki kompozytor i muzykolog